Се́мь ветро́в:.

 Семь ветров — микрорайон города Волгограда
 Семь ветров — микрорайон города Ржева Тверской области

См. также 
 На семи ветрах — советский кинофильм 1962 года, военная драма